Биологические пестициды (биопестициды) — несколько типов препаратов для биологической борьбы с вредителями, содержащихся в  живых организмах и продуктах их жизнедеятельности.

Термин имеет различные значения
 В Евросоюзе под биопестицидами понимают пестициды, получаемые с помощью микроорганизмов или из природных продуктов.
 В США EPA понимает под биопестицидами встречающиеся в природе вещества, которые контролируют вредителей, микроорганизмы, которые контролируют вредителей и вещества, производимые растениями за счет внедренных генетических материалов (plant-incorporated protectants, PIP).

Биологические инсектициды включают продукты на основе:
 Энтомопатогенные бактерии (например Bacillus thuringiensis)
Энтомопатогенные грибки (например Metarhizium anisopliae)
 Энтомопатогенные нематоды (например Steinernema feltiae)
 Энтомопатогенные вирусы (например Cydia pomonella грануровирус (CpGV) )

Основные достоинства микробиологических средств защиты растений
 Высокая эффективность при правильном применении
 Избирательность действия в отношении широкого спектра вредных насекомых и фитопатогенов
 Высокая экологичность
 Возможность решения с помощью микробиологических средств защиты растений проблемы устойчивости популяций насекомых-вредителей и фитопатогенов к химическим пестицидам
 Совместимость с химическими и биологическими пестицидами.

См. также 

 Пестициды
 Миграция пестицидов в почве
 Хлорорганические пестициды
 Защита растений
 Биологическая защита растений
 Химическая защита растений
 Интегрированная защита растений
 Биологическая борьба с вредителями

Примечания

Ссылки 
 Правила санитарной безопасности в лесах
 Биологические пестициды

 Защита растений
 Пестициды
 
 Фитопатология
 Биотехнология
 Устойчивое сельское хозяйство